Lee Harvey Oswald (titre original : Lee Harvey Oswald) est un épisode double de la saison 5 de Code Quantum. Le scénario est de Donald Bellisario et les films ont été réalisés par James Whitmore Jr..

Les deux parties de l’épisode mettent en scène le docteur Samuel Beckett, dont l'esprit est envoyé dans celui de Lee Harvey Oswald.

Le scénariste a privilégié la théorie dite du « tireur unique » (thèse officielle), écartant ainsi la « théorie du complot ».

Résumé 
 Première partie
Sam se réincarne dans la peau de Lee Harvey Oswald, historiquement soupçonné d'avoir assassiné le président Kennedy. 

On suit le parcours d'Oswald selon une présentation non-linéaire :
 21 mars 1963 (Dallas, Texas) : Oswald avec son épouse russe Marina ;
 Octobre 1957 (Atsugi, Japon) :
 5 octobre  : période de vie militaire chez les Marines, Oswald est tireur d'élite ;
 6 octobre 1957 : dans la salle de contrôle d'un avion U-2 ; 
 7 octobre 1957 : Oswald se bagarre le soir dans un bar.
 6 janvier 1959 (Tustin, Californie) : dans une base navale des Marines ;
 21 octobre 1959 (quartier général du KGB, Moscou) : « stage » en Union soviétique, où il propose son aide aux services secrets soviétiques.

Quelques traits de son caractère sont présentés : goût pour les armes, tendances à la violence. Il est intéressé par les théories marxistes. 

Sam a du mal à « contrôler » ses propres actes et a l'impression que son esprit et celui d'Oswald fusionnent.

Al discute avec l'âme d'Oswald le 14 février 1999 au sein de la « salle d'attente » (zone située en 1999 sur la base où a été lancée l'opération code Quantum ; cette zone d'attente retient les personnes qui ont permuté avec Sam).

 Seconde partie

Al est présenté à deux reprises en train de discuter avec l'âme d'Oswald les 15 et 16 février 1999 dans la « salle d'attente ».

On suit la vie d'Oswald avant les événements du 22 novembre 1963 :
 21 octobre 1959 (quartier général du KGB, Moscou) : « stage » en Union soviétique, où il propose son aide aux services secrets soviétiques. Plus tard dans la soirée, il se trouve dans un hôtel et Sam doit faire une tentative de suicide.
 10 avril 1963 (Dallas, Texas) : Oswald vient de tirer sur le général Edwin Walker mais l’a raté ;
 9 août 1963 (Nouvelle Orléans, Louisiane) ;
 Novembre 1963 (Dallas, Texas) :
 21 novembre ;
 22 novembre 1963 : Oswald réussit à évincer Sam de son esprit et tire le premier coup de feu.

Sam est dans l'incapacité de maîtriser les agissements d'Oswald, qui a décidé de tuer le président Kennedy. Alors que le cortège présidentiel arrive en ligne de visée d'Oswald, Sam parvient, grâce à l'aide d’Al, à quitter le corps d'Oswald, qui néanmoins tire le premier des trois coups de feu. 

Sam se retrouve dans la peau de Clint Hill, membre du service de protection du président, et il protège de son corps Jackie Kennedy, qui reste vivante (alors qu'Oswald avait décidé de tuer le couple présidentiel). 

Al lui annonce alors qu'il a rempli sa mission : sa mission n'était pas d'empêcher Oswald de tirer ou d'empêcher l'assassinat d'avoir lieu, mais de protéger la vie de Jacky. 

Dans les dernières secondes du film, Sam se retrouve réincarné dans un homme en pleine mer qui fait surnager une jeune femme inconsciente…

Distribution 
 Willie Garson : Lee Harvey Oswald
 Natasha Pavlovich : Marina Oswald (épouse)
 Dennis Wolfberg : Gooshie

Commentaires      
 Sam explique qu'il reste toujours quelques bribes de la personne qu'il remplace, comme son éducation, son acquis, sa personnalité ou peut-être même son moi profond. Ainsi Oswald avait une personnalité autoritaire et violente, si bien que Sam a des difficultés pour contenir la violence d'Oswald à l'égard de son épouse Marina.
 Tandis qu'une allusion est faite à l'épisode 1 de la saison 4 (Bond en arrière), Lee Harvey Oswald se retrouve dans le corps de Sam le 14 février 1999. Cela signifie que cet épisode et tous les autres de la saison 5 comportent une incohérence chronologique et devraient donc se passer en 2000.
 On apprend que Sam avait 10 ans en 1963, d'où une naissance en 1953.
 Al et Sam évoquent l'épisode au cours duquel ils avaient été mystérieusement amenés à échanger leurs rôles (Al ayant une mission à effectuer et Sam devant l'aider).

Voir aussi 
 Assassinat de John F. Kennedy
 Théories sur l'assassinat de Kennedy
 Liste des épisodes de Code Quantum

Code Quantum
Épisode de série télévisée de science-fiction
Œuvre sur l'assassinat de John F. Kennedy
1992 à la télévision